Виталий Федорович Шевченко (23 июня 1954, Ичня на Черниговщине — 19 сентября 2018) — советский и украинский журналист, политик, писатель. Народный депутат Украины в парламенте II, III и IV созывов. Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2005—2009).

Биография 
Печататься начал с десяти лет. В 1970-х — 1980-х годах активно занимался самиздатом (редактировал рукописные газеты «Звезда», «Уличные новости», «Мяч круглый», «Тихая жизнь», журнал «Прогресс», литературно-публицистический альманах «Водограй» и другие).

Определённый след в украинской журналистике В. Шевченко оставил экологическими публикациями (в частности, циклом статей по итогам организованных экологических экспедиций школьников), циклом публикаций о молодых людях, погибших в Афганистане (около 50 подборок в киевской газете «Молодая гвардия», которые были первыми в украинской журналистике правдивыми рассказами об ужасных последствиях войны). Весной 1991 года Шевченко впервые опубликовал секретные документы о последствиях Чернобыльской катастрофы, а летом того же года выступил с циклом лекций об аварии на ЧАЭС в нескольких городах Канады, когда работал в газете «Ukrainian News» (г. Эдмонтон) как победитель всеукраинского конкурса молодых специалистов-рыночников. В нескольких изданиях Украины, России, Канады, США эти материалы были опубликованы под названиями «Засекреченный Чернобыль» и «С грифом „Секретно“», а осенью 1991 года они были оглашены с трибуны Верховного Совета УССР (доклад комиссии по вопросам Чернобыльской катастрофы).

Рецензировал новинки украинской литературы, готовил литературно-драматические передачи (около 50 сценариев литературных композиций для Украинского радио, литературные радиопередачи для детей, художественные телепередачи для молодёжи и тому подобное).

В. Шевченко — автор около 10 законодательных актов и многочисленных законопроектов по вопросам свободы слова и деятельности СМИ, избирательного права. В частности, он как один из соавторов идеи создания на Украине общественного телерадиовещания был автором «рамочного» закона о системе общественных аудиовизуальных СМИ (1997), первого проекта Избирательного кодекса (1998), концепции разгосударствления украинских СМИ (1999) и др.

Резко реагировал на факты ущемления свободы слова и вмешательство власти в журналистику (защита независимого радио «Континент», выступления против произвола Госкомтелерадио и против цензуры на государственном телевидении, публичные дебаты с чиновниками администрации Президента Л. Кучмы).

В. Шевченко работал главным редактором и председателем редакционного совета газеты Время-Time (1994—1996), шеф-редактором которой был лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил

Член Национального союза журналистов Украины (с 1982 г.), Национального союза писателей Украины (с 2012 г.) и Национального союза краеведов Украины (с 2013 г.).

Журналистская карьера 
 Газета «Трудовая слава», г. Ичня Черниговской обл. — постоянный внештатный корреспондент (1969—1971).
 Газета «За педагогические кадры» КГПИ им. А. М. Горького, м. Киев — корреспондент (1972—1975).
 Газета «Друг читателя», г. Киев — корреспондент отдела литературы и искусства (1975—1977).
 Издательство «Искусство», м. Киев — старший редактор, заведующий редакциями массовых фотоизданий и туристской литературы и массовых изданий (1977—1989).
 Вступление в Союз журналистов СССР и Союза журналистов Украины (1982).
 Газета «Молодая гвардия», г. Киев — собственный корреспондент, ответственный секретарь (1989—1991).
 Журнал «Сельские горизонты», г. Киев — редактор отдела, ответственный секретарь, заместитель главного редактора, главный редактор (1991—1994).
 Газета «Ukrainian News», Канада — корреспондент в Эдмонтоне, руководитель корпункта на Украине (1991—1994).
 Газета «Наше время», г. Киев — обозреватель по вопросам экономики и политики (1991—1994).
 Газета «Время/Time», г. Киев — главный редактор и председатель редколлегии(1994—1996).
 Комитет Верховной Рады Украины законодательного обеспечения свободы слова и информации — член Комитета (1994—1998).
 Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации — секретарь Комитета (1998—2002).

Государственные дела 
 Депутат Киевского областного совета, руководитель оппозиционного меньшинства (1990—1994).
 Народный депутат Украины, один из руководителей фракции Движения (1994—1998).
 Народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации (1998—2002).
 Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2002—2010).
 Заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2003—2005).
 Член Совета и Экспертной комиссии Министерства культуры и туризма (2003—2009).
 Член Межведомственного экспертного совета по вопросам кинематографии (с 2004).
 Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2005—2009).
 Член Национальной комиссии по вопросам свободы слова и развитию информационной отрасли при Президенте Украины (2006—2010).

Примечания

Ссылки 
 http://file.liga.net/person/399.html (ЛИГА — досье).
 http://kipiani.org/samizdat/index.cgi?435 (Ичнянский самиздат).

Источники 
 Народний Рух України. — К.: Фонд демократії, 1996.
 Хто є хто на Фастівщині. Біографічний довідник / З перших. Штрихи до портрета Віталія Шевченка. — Фастів, 1997.
 Чорнобильські рани Фастова. — Фастів, 1997.
 Що може депутат Віталій Шевченко. — «Веста-прес», № 3, липень 1997.
 «Грех» до парламента доведет. — «Вечерние вести», 20 листопада 1997.
 Віталій Шевченко. Моя вулиця, моя Ічня…. — К.: 1999, 2010.
 Нацрада без "тромбів. — «Україна молода», 18 грудня 2003.
 Соромно за Україну, в якій заарештовують слово. — «За нашу Україну», 12 березня 2004.
 Хто є хто на Чернігівщині. Видатні земляки. — К.: Академія української геральдики, 2004.
 Віталій Шевченко: Протухлий режим посипався, Нацрада має стати тепер боєздатним органом. — «Україна молода», 12 січня 2005.
 Ключовими на сьогодні є питання свободи слова. — «Телекритика», 19 квітня 2005.
 Я вірю, що до парламентських виборів щось вдасться зробити. — «Український журнал» (Чехія), № 13, 2005.
 Умови для телевізійної мови. — «2000 („Свобода слова“)», 4 листопада 2005.
 Виталий Шевченко: Нацсовету необходимо перестать быть карательным органом. — «Комсомольская правда», 3 березня 2006.
 Пастух свободи слова. — «Сіверщина», 26 січня 2007.
 Віталій Шевченко: "Національний інформаційний простір — елемент міцності держави. — «Слово Просвіти», 8 лютого 2007.
 Суспільне телебачення — єдиний вихід для всіх. — «Київська Русь», № 7, 2007.
 Віталій Шевченко: "Зарубіжні програми не повинні суперечити українським законам. — «Хрещатик», 16 жовтня 2008.
 Химери телерадіопростору. — «Тиждень», 28 листопада 2008.
 І для телерадіопростору закон писаний. — «Урядовий кур'єр», 5 березня 2009.
 У вітальні «Дивосвіту» — Віталій Федорович Шевченко. — «Дивосвіт», № 4, 2009.
 Віталій Шевченко: Для телеіндустрії питання мови уже не політичне, а економічне. — «Україна молода», 6 березня 2009.
 Хто є хто в Україні. — К.: «К. І. С.», 2009.
 Останній романтик українського чиновництва. — «Народне слово», 13 і 20 травня 2010.
 Шевченки на Шевченка, 9. — «Сіверщина», 1 липня 2010.
 Історія українського парламентаризму. Шевченко Віталій Федорович. — К.: «Дніпро», 2010.
 Василь Пилип’юк. Всерйоз — «Жити в цікавий час», К.: «Гнозіс», 2010.
 Віталій Шевченко: Це ми! — «Слово Просвіти», 1-7 грудня 2011.
 Віталій Шевченко: «Ми в боргу перед нашою історією». — «Слово Просвіти», 16-27 лютого 2012.
 Віталій Шевченко. У книзі: «Літератори Ічнянщини. 100 імен. 700 відомих ічнянців: митці, науковці, діячі культури», К.: «Гнозіс», 2012.
 Віталій Жежера. Густота поезії на квадратний кілометр. — «Голос України», 3 березня 2012.
 Гриць Гайович. Ічнянський іменослов. — «Культура і життя», 3 серпня 2012.
 Петро Антоненко. Ми в боргу перед нашою історією — «Світ», 12 червня 2014.
 Станіслав Маринчик. Сівач доброго-вічного — у книзі «Сузір’я талантів». Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014.
 Іван Неживий. Троє життів Віталія Шевченка — «Бути!». Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2014.
 Людям і часові (спогади про В.Шевченка — Н.Кунець і С.Кравченка, Т.Чумак, О.Ведмедя, А.Корецької, С.Болтівця, О.Шевченка, В.Тютюна, М.Смілика, Н.Галковської, С.Шевченка, П.Осадчука, В.Осадчої, В.Пилип’юка, М.Терещенка та ін.). У книзі: Віталій Шевченко. «Бути!». Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2014.
 Віктор Гриневич. Сізіф як герой праці. — «Голос України», 8 листопада 2014 р.
 Закон України: «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» (Документ 314-19, чинний, поточна редакція — прийнятий 09.04.2015)

Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова
Выпускники Киевского университета
Награждённые Почётной грамотой Верховной рады Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Журналисты Украины
Члены Национального союза журналистов Украины
Депутаты Киевского областного совета